

Елдора — місто, штат Айова
 Елдора — переписна місцевість, штат Колорадо